Аренас-дель-Рей () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 116 км². Население — 2029 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Arenas del Rey
 Página web de Arenas del Rey

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады